

Inne 
 Messier 6 – M6, gromada kulista znana także jako Gromada Motyl
 M6 – francuska stacja telewizyjna (Métropole Télévision 6)
 BMW M6 – sportowe coupe BMW (E63)

Transport 
 Autostrada M6 (Węgry) – autostrada na Węgrzech
 Magistrala M6 – droga magistralna na Białorusi

Wojsko 
 M6 Heavy Tank – amerykański czołg ciężki
 M6 – amerykańska mina przeciwpancerna
 M6 Fargo – amerykański kołowy niszczyciel czołgów
 M6 Scout – amerykańska wielofunkcyjna broń palna
 M6 – bagnet amerykański